Ozero Plissa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vozera Plіsa, sjö, Vitsebsks voblast, 
 Ozero Plissa (sjö i Belarus), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar